The Fallout (album), le premier album du groupe américain de metalcore Crown the Empire sorti en 2012 ;
The Fallout (film), un film de Megan Park sorti en 2021.